La 21 édition de l'Universiade d'été, compétition internationale universitaire multi-sports, s'est déroulée du 22 août au  septembre 2001 à Pékin, en Chine.  athlètes issus de 85 nations ont pris part aux différentes épreuves réparties dans 12 sports.

Disciplines 
 Athlétisme (résultats détaillés)
 Basket-ball
 Escrime
 Football
 Gymnastique
 Judo
 Natation
 Plongée
 Tennis
 Tennis de Table
 Volley-ball
 Water-polo

Tableau des médailles

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération internationale du sport universitaire
 site sur la manifestation

Notes et références